De Serie B 2013/14 was het 82ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op 23 augustus 2013 met de wedstrijd Reggina Calcio–AS Bari (0-0) en eindigde op 30 mei 2014.

AC Siena kreeg gedurende het seizoen acht punten in mindering wegens financiële onregelmatigheden. De club eindigde als negende, maar kreeg geen licentie voor het seizoen erop en verdween dus uit de Serie.

US Palermo eindigde als eerste, met veertien punten voorsprong op Empoli FC. Beide clubs keerden terug in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal, de Serie A. AC Cesena, de nummer vier in de reguliere competitie, dwong promotie af via de play-offs. In de finale was de ploeg over twee duels te sterk voor US Latina Calcio.

In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1099 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,38 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Matteo Mancosu, die 26 keer scoorde voor Trapani Calcio.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Kwartfinale

Halve finale

US Latina Calcio naar finale op basis van betere resultaten in reguliere competitie.

AC Cesena naar finale op basis van meer doelpunten.

Finale

AC Cesena dwingt promotie af naar de Serie A 2014/15.

Degradatie

AS Varese weet zich te handhaven in de Serie B, Novara degradeert naar de Lega Pro Prima Divisione.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

US Palermo

Bijgaand een overzicht van de spelers van US Palermo, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Giuseppe Iachini de titel opeisten in de Serie B en zo promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2013/14
Coppa Italia 2013/14

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2013/14